Tunney est un patronyme, notamment porté par :
 Gene Tunney, boxeur américain
 Jack Tunney, promoteur de catch canadien
 Rebecca Tunney, gymnaste britannique
 Robin Tunney, actrice américaine